Fort Sint-Anna (Knokke-Heist), een fort nabij Knokke
Fort Sint-Anna (Absdale), een fort nabij Absdale
Fort Sint-Anna (Kuitaart), een fort nabij Kuitaart
Fort Sint-Anna (Saaftinge), een fort in het Verdronken Land van Saeftinghe